Архиепархия Багдада — название архиепархий различных христианских церквей, центр которых располагается в городе Багдад, Ирак.

Католическая церковь 
 Архиепархия Багдада (армяно-католическая) — архиепархия Армянской католической церкви;
 Архиепархия Багдада (римско-католическая) — архиепархия Римско-Католической церкви;
 Архиепархия Багдада (сиро-католическая) — архиепархия Сирийской католической церкви;
 Архиепархия Багдада (халдео-католическая) — архиепархия Халдейской католической церкви.